Velika nagrada Švedske 1973 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 17. junija 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 80
| 1:56:46,049
| 6
| 9
|-
! 2
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 80
| + 4,039 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 80
| + 14,667 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 10
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 80
| + 18,068 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 80
| + 25,998 s
| 3
| 2
|-
! 6
| 3
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 7
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 79
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 78
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 9
| 19
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 77
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 10
| 24
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 77
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 11
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 77
| +3 krogi
| 11
|  
|-
! 12
| 1
| Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 76
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! 13
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 75
| +5 krogov
| 15
|  
|-
! 14
| 16
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 74
| +6 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 57
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 50
| Vzmetenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 41
| Pnevmatika
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 38
| Pedal za plin
| 20
|  
|-
! Ods
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 16
| Vžig
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 27
|  Reine Wisell
| March-Ford
| 0
| Vzmetenje
| 14
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Denny Hulme - 1:26.146

Formula 1 sezona 1973
1973